Devaranne ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Christian Claudius Devaranne (1784–1813), deutscher Widerstandskämpfer in den Befreiungskriegen in Solingen
 Siméon Pierre Devaranne (1789–1859), Künstler, arbeitete im Bereich des Eisenkunstgusses